Tracey Kibre é uma personagem fictícia da série americana Law & Order: Trial by Jury. Ela é interpretada por Bebe Neuwirth.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Trial by Jury